Mercedes-Benz 190SL este o mașină decapotabilă cu două uși care a fost produs de Mercedes-Benz între mai 1955 și februarie 1963.
În 1954 Mercedes a prezentat un prototip 190SL cu două uși la Salonul Auto din New York. A fost construit ca o alternativă mai ieftină față de 300 SL.

Motorul avea patru cilindri, 1.9 litri care dezvolta 105 CP la 5.700 rpm. Mașina accelerează de la 0 la 100 km/h în 14.4 secunde și viteza maximă este de 172 km/h.

Mercedes-Benz 190 a fost produs în perioada 1955-1963 în 25.881 de bucăți.

190 SL și 300 SL au fost înlocuite de Mercedes-Benz 230 SL în 1963.

Tabel de producție

Referințe 

Vehicule Mercedes-Benz